Жегулино — название населённых пунктов в России:

 Жегулино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Жегулино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.